«Рим в 11 часов» () — фильм-драма 1952 г. режиссера Джузеппе Де Сантиса. Снят по сценарию Джузеппе де Сантиса, Чезаре Дзаваттини, Басилио Франкина, Родольфо Сонего и Джанни Пуччини. Название в США «Rome 11:00».

Премьера фильма в итальянских кинотеатрах 28 февраля 1952 года, показ в Риме 1 марта 1952 года. Фильм является одним из самых значимых произведений неореализма и основан на реальном инциденте, который произошел в Риме в 1951 году. В фильме приняли участие три девушки, участвовавшие в трагедии. В том же году режиссер Августо Генина снял фильм под названием «Tre storie proibite», основанный на тех же событиях.

Сюжет 
После объявления в газете о приёме на работу машинистки, двести девушек отправились на собеседование по адресу Виа Савойя, чтобы получить типографскую работу в офисе бухгалтера. В Италии в то время высокий уровень безработицы, но в ещё более удручающей ситуации, связанной с поиском работы, находятся женщины. Самые разные молодые девушки приходят на собеседование: обедневшие дворянки, проститутки, пытающиеся изменить свою жизнь, женщины с безработными мужьями, дочери богатых людей, чьей пенсии недостаточно, чтобы выжить.

Стоящие в очереди на ступенях лестницы небольшого дома, они обмениваются впечатлениями и разговаривают о своей жизни в нищете, думая о том как помогла бы им эта работа. Яростная ссора за место в очереди заставляет девушек толкаться и сильно наваливаться на перила, их желание пройти вперёд превращает ожидание в трагедию: лестница в итоге обваливается, разрушая ступени одну за другой. Женщины падают, некоторые из которых серьёзно ранены, в то время как одна из них, Анна Мария Баральди, умирает в результате полученных травм.

По приезде в больницу их ждёт горькое разочарование — чтобы лечиться, надо ежедневно платить 2300 лир. Многие из них вынуждены ехать домой, поскольку таких денег у них нет.

В ролях 
 Лючия Бозе — Симона
 Карла дель Поджо — Лучана Рендзони
 Мария Грация Франча — Корнелия Рива
 Леа Падовани — Катерина
 Делия Скала — Анджелина
 Элена Варци — Адриана
 Раф Валлоне — Карло
 Массимо Джиротти — Нандо
 Паоло Стоппа — отец Клары
 Армандо Франчоли — Ромолетто
 Паола Борбони — Матильда
 Ирен Гальтер — Клара
 Эва Ваничек — Джанна
 Чекко Дуранте — отец Адрианы
 Альберто Фарнезе — Августо

История создания 
После «Горького риса» и нескладного «Нет мира под оливами» Джузеппе Де Сантис снимает «Рим 11 часов» (февраль 1952, 105 мин.).

Вероятно, это один из главных его фильмов. Сценарий создаётся при поддержке четырех авторов. Режиссёр вдохновлен страшной новостью. В январе 1951 на улице Савойа проходило собеседование, с, по крайней мере, двумя сотнями начинающих машинисток на одно место. Здание было разрушено, и лестница, на которой девушки ждали своей очереди, обвалилась. Десятки молодых жертв и, к сожалению, есть погибшая женщина.

Это происшествие становится прекрасной социальной темой для агрессивного фильма против социальной и политической системы. Тем не менее Де Сантис не переходит границ дозволенного. Избегая жёстких нападок, он остается пленником соцреалистических стереотипов.

Под владельцами и представителями верхней и средней буржуазии подразумеваются реальные люди: это арендодатель и архитектор, семья среднего класса, которая притесняет официантку Анджелину (Делия Скала), бухгалтер, который ищет себе машинистку, богатые родители молодой девушки, которая живет (и голодает) с художником против воли семьи, женатый работодатель, совершивший роман с одной из его работниц, и т. д.

Всё это вдохновило режиссёра на создание новой картины, в духе итальянского неореолизма, в которой он стремился показать все тяготы простых людей и их такие разные истории, объединённые тяжёлым положением.

Интересные факты 
 Фильм основан на реальных событиях.
 Несколько актёров фильма являлись участниками происшествия.
 В саундтреки включены несколько песен на «Терменвоксе».
 Фильм снят в Риме вдоль Circense 37, когда на самом деле происшествие случилось на Виа Савойя 31.

Награды 
 1952 — Фильм победил в «Italian National Syndicate of Film Journalists».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 1952 года
Чёрно-белые фильмы Италии
Фильмы на итальянском языке
Фильмы-драмы Италии
Фильмы о Риме
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Джузеппе Де Сантиса